Дми́трієва — жіноча форма прізвища Дмитрієв.
 Дмитрієва Галина Іванівна (нар. 1951) — український радянський діяч, бригадир намотувальників Миколаївського механічного заводу. Депутат Верховної Ради УРСР 11-го скликання.
 Дмитрієва Дарія Андріївна (нар. 1993) — російська гімнастка, олімпійська медалістка.
 Дмитрієва Дар'я Євгенівна (нар. 1995) — російська гандболістка клубу «Тольятті» і збірної Росії.
 Дмитрієва Євгенія Михайлівна (1900—1969) — українська художниця декоративно-ужиткового мистецтва.
 Дмитрієва Євгенія Олегівна (нар. 1972) — російська актриса театру і кіно, театральний режисер, педагог.
 Дмитрієва Маргарита Степанівна (1927—2014) — радянський і український філософ, професор.
 Дмитрієва Марія Петрівна (1918—1998) — українська актриса театру.
 Дмитрієва Оксана Олександрівна — народний депутат України 9-го скликання від партії «Слуга народу».
 Дмитрієва Оксана Федорівна (нар. 1977) — українська режисерка лялькового театру, головний режисер Харківського театру ляльок, актриса.
 Дмитрієва Олена Вікторівна (нар. 1983) — російська гандболістка, олімпійська медалістка.

 Дмитрієва-Буряк Галина Євгенівна (нар. 1948) — український кінознавець. Кандидат мистецтвознавства (1981).
Російські прізвища
Жіночі форми прізвищ